Конкурентный статус — это знак отнесения фирмы к той или иной группе конкурентов, на основании типичных индивидуальных и групповых признаков деятельности в конкурентной среде.

Впервые конкурентный статус участников рынка связал с их конкурентной силой известный американский специалист в области стратегического управления Игорь Ансофф, который первым ввел в научный оборот саму категорию «конкурентный статус фирмы».

Все участники рынка обладают устойчивыми индивидуальными и групповыми признаками деятельности в конкурентной среде. Наличие у участников рынка типичных признаков деятельности позволяет указывать на их принадлежность к той или иной конкурентной группе (группе конкурентов) и на их конкурентный статус — знак их отнесения к такой группе.

Отнесение фирмы к той или иной конкурентной группе позволяет конкретизировать цели и задачи их деятельности, уточнять состав соперников, облегчать разработку стратегий конкурентных действий, выстраивание конкурентных диспозиций, планов и операционных сценариев участия в конкуренции.

Наделение участников рынка конкурентным статусом в конкурентной среде может опираться на разные критерии. В настоящее время на практике чаще всего востребованы функциональные (ролевые) критерии, в соответствии с которыми участники рынка группируются по функциональному предназначению в конкурентной среде.

Принадлежность участников рынка к конкурентным группам по признакам функции и роли в конкурентной среде, является основанием для выявления их конкурентного статуса по функциональным (ролевым) критериям:
 по профильности в бизнесе — статусы специализированного и многопрофильного конкурента;
 по степени конкурентной силы — сильный, средний и слабый конкурентные статусы;
 по месту в конкурентной гонке — конкурентные статусы лидера, претендента на лидерство, устойчивого середняка (конформиста) и аутсайдера;
 по роли в воспроизводстве конкурентной среды — конкурентные статусы старожила и дебютанта конкурентной среды;
 по роли в обеспечении инновационного обновления конкурентной среды — конкурентные статусы изобретателя, распространителя и перехватчика инноваций;
 а также на многокритериальной основе с опорой на сравнение конкуренции в предпринимательстве и в живой природе.

Примечания

Литература 
 Рубин Ю. Б. Конкурентный статус участников рынка // Современная конкуренция. 2016. № 1(55)
 Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. ‒ М.: Экономика, 1989.

Конкуренция
Теория конкуренции